Doktorspiele steht für:
 kindliche Rollenspiele zur Körpererkundung, siehe Doktorspiel
 sexuelle Rollenspiele unter Erwachsenen, siehe Klinikerotik

Filme:
 Polizeiruf 110: Doktorspiele, deutscher Fernsehfilm (2003)
 Wilsberg: Doktorspiele, deutscher Fernsehfilm (2009)
 Doktorspiele (Film), deutscher Spielfilm (2014)

Siehe auch:
 Körper, Liebe, Doktorspiele, eine Broschüre zur Sexualaufklärung